Анунд () — скандинавське ім'я. Відомі носії:
 Анунд I — конунг Свитьода у 620—640 роках
 Анунд II — напівлегендарний король Свеаланда у 829—845 роках
 Анунд III Якоб — король Швеції у 1022—1050 роках
 Анунд Гордський — претендент на шведський престол